Усково — топоним в России:
 Усково — село в Кытмановском районе Алтайского края;
 Усково — деревня в Кирилловском районе Вологодской области;
 Усково — посёлок в Новокузнецком районе Кемеровской области;
 Усково — квартал в микрорайоне Сходня города Химки Московской области;
 Усково — село в Тымовском городском округе Сахалинской области;
 Усково — деревня в Шарканском районе Удмуртии;
 Усково — деревня в Рыбинском районе Ярославской области;
 Усково — деревня в Ярославском районе Ярославской области;
 Усково — река на Сахалине.

См. также 
 Усков